Balthasar Münter kan syfta på:

* Balthasar Münter (1735–1793), tysk präst och psalmförfattare
 Balthasar Münter (1794–1867), dansk präst
 Balthasar Münter (1837–1932), dansk sjöofficer